Glavan oder Glăvan ist der Familienname folgender Personen:

 Andrej Glavan (* 1943), slowenischer Bischof
 Marcel Glăvan (* 1975), rumänischer Kanute